Тур ATP 500 () — это серия теннисных профессиональных турниров, проводимых ATP. Она включает 13 турниров и приносит победителю 500 рейтинговых очков в зачёт. 

Ранее серия турнира называлась:
 1990—1999 — ATP Championship Series
 2000—2008 — ATP International Series Gold
 2009—2018 — ATP World Tour 500

Турниры 

Места проведения турниров из года в год меняются. В 2019-21 годах Мировой тур ATP в серии ATP 500 выглядит следующим образом

См. также 
 Серия турниров 2-й категории WTA

Серии